Il doppio del torneo di tennis Knoxville Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kevin Anderson e G.d. Jones che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Bobby Reynolds 3-6, 6-0, [10-7].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (semifinali)
 Alex Kuznetsov /  Todd Widom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2008